Ташлы-Елга () — название населённых пунктов в России:

 Ташлы-Елга — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Ташлы-Елга — посёлок в Иглинском районе Башкортостана.
 Ташлы-Елга — село в Кукморском районе Татарстана.

Происхождение названия 
Топоним  от гидронима , от ташлы «каменная, каменистая» и йылға «речка» (Словарь топонимов Башкирской АССР, С.141).

Литература 
Словарь топонимов Башкирской АССР. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1980. — 200 с. С.141, левая колонка.